Taxila of Taksila kan verwijzen naar:
 Taxila (Pakistan), historische stad in het uiterste noorden van Voor-Indië, tegenwoordig in Pakistan;
 Taxila (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae.